Bald Eagle Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Eagle Peak (Kalifornien)
 Bald Eagle Peak (Montana)
 Bald Eagle Peak (Washington)